Blutpumpe steht für:

 eine spezielle Schlauchpumpe zur Förderung von Blut in Dialyse-, Infusions- und Herz-Lungen-Maschinen
 ein Kunstherz, also eine Maschine zur Förderung von Blut im Körper
 die zehnmonatige höchst verlustreiche Schlacht um Verdun im Ersten Weltkrieg